Ez a lap a Richard Scarry Tesz-Vesz városa című sorozat epizódjait mutatja be.

Évadok

Első évad

Második évad

Harmadik évad

Negyedik évad

Ötödik évad 

Televíziós sorozatok epizódlistái